Sternopygus är ett släkte av fiskar. Sternopygus ingår i familjen Sternopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Sternopygus